Pendred peut faire référence à : 
  (1987-), pratiquant irlandais d'arts martiaux mixtes.
 Pleasance Pendred (1864-1948), enseignante et suffragette britannique.
 Syndrome de Pendred, une maladie génétique.